Methone (ital.: Metone) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf einen ehemaligen Bischofssitz in der antiken Stadt Methoni (Messenien), der in der Spätantike in der römischen Provinz Peloponnes lag. Er gehörte zur Kirchenprovinz Patrae.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze
 Eintrag auf gcatholic.org (englisch)

Methone